Зильбертс, Завл (1881—1949) — еврейский дирижёр, композитор, аранжировщик.
 Зильбертс, Эмилс (род. 1980) — барабанщик и кларнетист латышской рок-группы Autobuss Debesis.